El ratpenat cuallarg de les Fiji (Chaerephon jobensis) és una espècie de ratpenat de la família dels molòssids, que es troba al Japó, Nova Guinea i el nord d'Austràlia.

Subespècies 
 Chaerephon jobensis colonicus
 Chaerephon jobensis jobensis

Referències 

Chaerephon